Вез () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Алланш. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15256.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 60 км южнее Клермон-Феррана, в 60 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 68 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 35 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 28 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 61,0 %). Из 28 активных работали 25 человек (17 мужчин и 8 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 7 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 3 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Капре (XII век). Памятник истории с 1987 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь